Domino har flere betydninger:
 Domino - spil som består af 2-delte brikker
 Domino (film fra 1988) - italiensk erotisk dramafilm fra 1988 instrueret af Ivana Massetti
 Domino (film fra 2005) - action-dramafilm fra 2005 instrueret af Tony Scott
 Domino (film fra 2019) - spillefilm fra 2019 instrueret af Brian De Palma

Navne 
 Fats Domino - var en amerikansk R&B- og rock and roll-sanger, sangskriver og pianist
 Domino Harvey - var en britisk dusørjæger

Se også 
 Den sorte Domino - flertydig
 Dominoeffekt
 Der grüne Domino - filmdrama fra 1935
 Dominoteorien
 Domino's Pizza